Kohr oder Köhr ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Kohr (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Harald Kohr (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Karoline Kohr (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Knud Kohr (* 1966), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Leopold Kohr (1909–1994), österreichischer Nationalökonom und Philosoph
 Oliver Köhr, deutscher Fernsehjournalist 
 Ralf Kohr (* 1973), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Wege- und Ablasskreuz Kohr
 Cohrs, Kohrs
 Chor
 Kor
 Korr